Уо́лтер Те́йлор (; 1901 — дата смерти неизвестна) — английский футболист, нападающий.

Начал футбольную карьеру в любительском клубе «» из Дербишира. В декабре 1921 года перешёл в «Манчестер Юнайтед», который заплатил за него 25 фунтов. Свой первый и единственный матч за клуб провёл 2 января 1922 года, выйдя на поле в игре Первого дивизиона против «Шеффилд Юнайтед». Больше в основной состав «Юнайтед» не попадал, и в апреле 1922 года покинул клуб.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»